Tempestini est un nom de famille notamment porté par :
 Marco Tempestini (1963), pilote de rallye italien ;
 Pietro Tempestini (), photographe italien.